Idzikowski ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwik Idzikowski (1891–1929), polnischer Luftwaffenpilot, der bei dem Versuch, den Atlantik von Europa aus zu überqueren, tödlich verunglückte
 Zygmunt Idzikowski (1884–1911), polnischer Lyriker der Epoche des Symbolismus